The Accused (1948), filme com Loretta Young e Robert Cummings
 The Accused (1988), filme com Kelly McGillis e Jodie Foster
 The Accüsed, banda norte-americana

Desambiguações de artes